Пара — Иван Додиг и Марсело Мело — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Жюльен Беннето и Эдуар Роже-Васслен — не защищали свой титул.

Общая информация 
Первым номером посева на турнире стала американская пара Боб и Майк Брайаны. На правах фаворитов братья смогли дойти до финала, где не смогли обыграть интернациональный дуэт, состоящий из  Ивана Додига Марсело Мело. Для хорвата и бразильца завоеванный титул стал первым на турнирах Большого шлема в профессиональной карьере. Прошлогодние чемпионы Жюльен Беннето и Эдуар Роже-Васслен не защищали свой титул, однако Эдуар принял участие в турнире совместно с испанцем Гильермо Гарсией-Лопесом и дошёл до третьего раунда, где их команда проиграла чемпионам турнира Додигу и Мело. В соревновании принял участие один представитель России Михаил Южный, который в паре с Робином Хасе проиграл на стадии второго раунда.

Посев 

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Финал)
  Вашек Поспишил /  Джек Сок (Четвертьфинал)
 ' Иван Додиг /  Марсело Мело (Титул)
  Марсель Гранольерс /  Марк Лопес (Первый раунд)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Полуфинал)
  Симоне Болелли /  Фабио Фоньини (Полуфинал)
  Ненад Зимонич /  Марцин Матковский (Четвертьфинал)
  Александр Пейя /  Бруно Соарес (Четвертьфинал)

<ol start="9">
  Рохан Бопанна /  Флорин Мерджа  ''(Третий раунд)
  Даниэль Нестор /  Леандер Паес ''(Третий раунд)
  Джейми Маррей /  Джон Пирс ''(Третий раунд)
  Пабло Куэвас /  Давид Марреро ''(Второй раунд)
  Марин Драганя /  Хенри Континен ''(Второй раунд)
  Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер ''(Третий раунд)
  Гильермо Гарсия-Лопес /  Эдуар Роже-Васслен ''(Третий раунд)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара (Первый раунд)

 Специальные приглашения в основу (WC) 

  Квентен Алис /  Энцо Куако (Первый раунд)
  Махеш Бхупати /  Ник Кирьос (PR, Первый раунд)
  Кенни де Схеппер /  Бенуа Пер (Первый раунд)
  Танаси Коккинакис /  Люка Пуй (Второй раунд)
  Тристан Ламасин /  Жоан-Себастьян Татло (Первый раунд)

<ol start="6">
  Флориан Майер /  Франк Мозер ''(Второй раунд)
  Джанни Мина /  Аксель Мишон ''(Первый раунд)
  Флоран Серра /  Максим Тейшейра ''(Первый раунд)
  Гаэль Монфис /  Жосселен Уанна ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые